Virgil steht für:

 Publius Vergilius Maro, römischer Dichter; siehe Vergil
 Virgil (Vorname)
 Virgil von Salzburg, Salzburger Bischof und Landesheiliger
 Taifun Virgil, siehe Pazifische Taifunsaison 1999#Taifun Virgil

Virgil ist der Künstlername folgender Person:
 Michael Jones, ein US-amerikanischer Wrestler

Virgil ist der Name folgender Gebäude:
 Bildungszentrum St. Virgil Salzburg
 Virgilkapelle in Wien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Virgil (Illinois)
 Virgil (Kansas)
 Virgil (New York)
 Virgil (South Dakota), im Beadle County
 Virgil Village, ein Stadtteil von Los Angeles

Siehe auch:
 Virgili
 Virgilio
 Virgilius
 Virgilius-von-Salzburg-Kirche
 Vergil